37-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 37-я пехотная дивизия (Российская империя)
 37-я стрелковая дивизия (Советская Россия 1918—1920)
 37-я стрелковая Новочеркасская Краснознамённая дивизия имени А. И. Егорова (1922—1941), она же 37-я мотострелковая дивизия (1939—1940) (СССР)
 37-я стрелковая дивизия (СССР, 1941—1945)
 37-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 37-я пехотная дивизия (США) (смотри Список дивизий США во время Второй мировой войны)

Кавалерийские дивизии
 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Лютцов»

Ракетные дивизии
 37-я гвардейская ракетная Севастопольская орденов Ленина и Кутузова дивизия